André Petersson (né le  à Olofström en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2008, il est choisi au quatrième tour, à la  au total par les Sénateurs d'Ottawa. En 2009, il débute en senior avec le HV 71 dans l'Elitserien. L'équipe remporte le titre national en 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Trophée européen 
2010 : nommé meilleur attaquant.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || HV 71 || Elitserien ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || HV 71 || Elitserien ||37 ||10 ||5 ||15 ||14 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2009-2010|| Borås HC || Allsvenskan ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || HV 71 || Elitserien || 31|| 8|| 4|| 12|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 60|| 23|| 21|| 44|| 20||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Senators de Binghamton || LAH || 17|| 2|| 3|| 5|| 16||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || Senators de Binghamton || LAH || 47|| 17|| 23|| 40|| 28||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014|| Admirals de Norfolk || LAH || 18|| 6|| 10|| 6|| 8|| 10|| 3|| 3|| 6|| 2 
|-
| 2014-2015 || HK Sotchi || KHL || 54|| 20|| 18|| 38|| 32|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2 
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL || 45 || 22 || 22 || 44 || 26 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL || 39|| 14|| 15|| 29|| 22|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 40|| 10|| 17|| 27|| 18|| 6|| 5|| 2|| 7|| 4 
|-
| 2018-2019 || Barys Astana || KHL || 51|| 23|| 22|| 45|| 42|| 8|| 3|| 2|| 5|| 18 
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL ||47 ||17 ||22 ||39 ||28 ||6 ||5 ||1 ||6 ||4
|-
| 2020-2021 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||42 ||15 ||14 ||29 ||20 ||11 ||3 ||5 ||8 ||10
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 6|| 0|| 3|| 3|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Moscou || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2007 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| +1|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 4|| 4|| 8|| 2|| +4|| align="left"|Quatrième place
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde junior ||6|| 3|| 3|| 6|| 2|| +3|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 8|| 3|| 11|| 4|| +8|| align="left"| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en septembre 1990
Naissance à Olofström
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du HV 71
Joueur du Borås HC
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du HK Sotchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Barys Astana
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl